Fang kan som auktorsförkortning betyda:

  Fang Fang
 Cheng-Lai Fang
 Ding Fang
 Li-Jun Fang
 Wen Pei Fang
 Wen-Zhe Fang
 Yan Fang
 Zhou Fang

Robotskapade auktorsförkortningar